Ха́ста (, ) — санскритское слово:

 Хаста — мера длины, используемая в ведийской литературе.
 Хаста — тринадцатая накшатра в индийской астрономии и астрологии.
 Хаста — одна из мудр.